Adam Niżnik (ur. 7 października 2002 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu Wisła Zakopane. Złoty medalista uniwersjady (2023). Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2019, 2020 i 2022) i zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020). Medalista mistrzostw kraju.

Jego młodsza siostra, Anna, uprawia narciarstwo alpejskie.

Przebieg kariery 
W FIS Cupie zadebiutował 7 lipca 2018 w Villach, gdzie był 78., a pierwsze punkty zdobył 15 lipca 2018 w Szczyrku, zajmując 25. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019, gdzie zajął 6. miejsce w drużynie. W marcu 2019 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 44. pozycję w zawodach w Zakopanem.

W sierpniu 2019 dwukrotnie zajął 14. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle, zdobywając tym samym pierwsze punkty w zawodach tej rangi. W letniej części sezonu 2019/2020 trzykrotnie zajmował 2. pozycję w zawodach FIS Cup. Zimą 2019/2020 startował bez powodzenia w kwalifikacjach do polskich konkursów Pucharu Świata. W styczniu 2020 zdobył pierwsze punkty zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 25. miejsce w Bischofshofen. Wziął też udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020, na których zajął 7. lokatę w konkursie indywidualnym. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020 zajął 23. miejsce indywidualnie, 9. w drużynie męskiej i 7. w mieszanej.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022 wystąpił w konkursach drużynowych; w zespole męskim zajął 5., a w mieszanym – 9. pozycję.

W sierpniu 2022 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 23. miejsce w zawodach w Courchevel.

Stawał na podium mistrzostw Polski w zawodach drużynowych. Latem 2019 zdobył brązowy medal, a latem 2021 – srebrny.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Niżnika na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Niżnika na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty A. Niżnika na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 19 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2023